Player One (Ready Player One) – romanzo di Ernest Cline del 2010
 Le ultime 5 ore (Player One) – romanzo di Douglas Coupland del 2010
 Player One Amusement Group – azienda distributrice di videogiochi canadese
 Player One – rivista francese di videogiochi
 Player One – gruppo musicale composto da Russell Dunlop e Bruce Brown